Landhandel steht für:

 Appenzeller Landhandel (oft auch nur als Landhandel bezeichnet), war ein politischer Konflikt im Kanton Appenzell Ausserrhoden, der in den Jahren 1732 und 1733 zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte
 eine Form des Handels, die von europäischen Kolonialmächten während der Frühen Neuzeit im Indischen Ozean, in Südostasien und Ostasien betrieben wurde; siehe Country Trade
 Landhandel, Handel mit Waren für die Landwirtschaft
 Handel über Land, im Gegensatz zum Seehandel